Катерина Макарова і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Жюлі Куен і Полін Пармантьє.

Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши Сару Еррані та Роберту Вінчі з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Main draw

Фінальна частина

Секція 2

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Ю Гергес А-Л Гренефельд
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=5
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Д Цібулкова К Фліпкенс 
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М Кіз А Ріск
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= І Раміалізон К Сібій
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Л Градецька М Крайчек
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ф Ск'явоне С Солер Еспіноза
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= М Еракович А Парра Сантонха
| RD1-score09-1=78
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= К Янс-Ігначик М Заневська
| RD1-score10-1=66
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Р Олару Д Векич
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К Барруа А Бек
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= І Бурячок В Угліржова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Ж Куен П Пармантьє
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= А Колломбон Х Паке
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= К Макарова О Весніна
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Д Цібулкова К Фліпкенс
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= М Кіз А Ріск
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Л Градецька М Крайчек
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=16
| RD2-team05=| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= К Барруа А Бек
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Ж Куен П Пармантьє
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= К Макарова О Весніна
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=
| RD3-team01= М Кіз А Ріск
| RD3-score01-1=66
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Л Градецька М Крайчек
| RD3-score02-1=78
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3='''6

| RD3-seed03=16
| RD3-team03=

Секція 4

Примітки 
 Draw

Жінки, парний розряд
2014 у тенісі